Кшижановская (Кшижановска, , ) — польская фамилия.

Известные носители 
 Кшижановская, Ирена Станислава
 Кшижановская, Слава
 Кшижановская, Халина